Cops est un terme argotique américain désignant la police ; il peut être traduit par « flics ».

Œuvres de fiction

Films 

 Cops est le titre original du court-métrage américain Frigo déménageur, réalisé par Edward F. Cline et Buster Keaton en 1922 ;
 Cops est un téléfilm américain réalisé par Jerry Belson en 1973 ;
 Cops (Kopps) est un film suédois réalisé par Josef Fares en 2003 ;
 Cops est un film dramatique autrichien de Stefan A. Lukacs, sorti en 2018.

Émissions de télévision 

 COPS est une série télévisée d'animation américaine diffusée de 1988 à 1989.
 COPS est une émission de reality show américaine.

Autres types d'œuvres 

 COPS est une série de figurines articulées commercialisées de 1988 à 1989.
 COPS est un jeu de rôle.

Patronyme 

Cops est un patronyme.

Les patronymes , , , Coppe et  sont généralement des aphérèses de Jacob, mais parfois aussi du nom de famille germanique Coppo.

Le patronyme existe avec un suffixe génitif néerlandais -s :  ou Coops.

Les variantes néerlandaises s'écrivent généralement avec K- :  Kop, , Koppe et Kops. 

À rapprocher du patronyme français , qui est une transformation du patronyme roumain Copelovici.

Divers 

 COPS est l'acronyme français du Comité politique et de sécurité de l'Union européenne.
 COPS (Common Open Policy Service).
 COPS peut signifier Centre Opérationnel de Premier Secours